Волода́рское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Володарское — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Володарское — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Володарское — прежнее название села Саумалколь в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Володарское — деревня в Буздякском районе Башкортостана.
 Володарское — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Володарское — посёлок в Лужском районе Ленинградской области.
 Володарское — деревня в Кимрском районе Тверской области.

Украина 
 Володарское — с 1924 по 2016 год название посёлка городского типа Никольское Донецкой области.

См. также